Неофит е мъжко собствено име от старогръцкото νεόφυτος, в смисъл на наскоро посаден, новопокръстен. Името е по-разпространено в източноправославните страни където в преобладаващата си част е духовно име на църковни клирици.

Източници 

Български имена
Мъжки имена